Personen
 Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), Zwitsers schrijfster, journaliste en fotografe
 Marthe Ernst-Schwarzenbach (1900-1967), Zwitserse biologe en hooglerares
 James Schwarzenbach (1911-1994), Zwitsers extreemrechts politicus
Plaatsen
In Duitsland:
Schwarzenbach (rivier), een rivier in Duitsland
Schwarzenbach (Opper-Palts), een plaats in de deelstaat Beieren
Schwarzenbach (Saar), een plaats in de deelstaat Saarland
Schwarzenbach am Wald, een plaats in de deelstaat Beieren
Schwarzenbach an der Saale, een plaats in de deelstaat Beieren
In Italië:
Schwarzenbach (Italië), een plaats in de provincie Bozen-Zuid-Tirol
In Oostenrijk:
Schwarzenbach (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Schwarzenbach an der Pielach, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk

Zwitserse achternaam